Sulby – rzeka w Man
 Sulby – miejscowość w Man
 Sulby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire